Das Mixed der US Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Liezel Huber und Bob Bryan.

Im Finale traf das argentinische Pärchen Gisela Dulko und Eduardo Schwank auf die US-Amerikaner Melanie Oudin und Jack Sock. Bis auf Dulko, die Anfang des Jahres mit Flavia Pennetta die Australian Open gewinnen konnte, war es für alle Beteiligten die erste Teilnahme bei einem Grand-Slam-Finale. Oudin und Sock, die mit einer Wildcard ins Turnier gestartet waren, siegten knapp in drei Sätzen. Auf ihrem Weg ins Finale bezwangen sie unter anderem auch die Titelverteidiger Huber und Bryan.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2011